Pau je lahko:

Krajevno ime 
 Pau, Francija
 Pau, Oristano (Italija)
 Pau, Španija

Osebno ime 
 Pau Casals (1876–1973), katalonski glasbenik

Priimek 
 Paul Pau (1848–1932), francoski general in politik